Bolzenschussgerät bezeichnet:
 ein Bolzensetzgerät
 eine Bauart des Schlachtschussapparats